Monte Terror — vulcão na Antártida
 Terror (Revolução Francesa) — período caracterizado por suspensão das garantias civis e perseguições a adversários do regime

Gêneros artísticos e de entretenimento 
 Terror (gênero) — de produções artísticas em geral
 Filme de terror
 Terror psicológico — subgênero de terror e ficção
 Survival horror — de jogos

 Terrorismo